Symphonie  peut désigner les œuvres musicales suivantes :
 Symphonie  d'Anton Bruckner ;
 Symphonie , d'études d'Anton Bruckner ;
 Symphonie  d'Alfred Schnittke.

00